A CHL jelentheti:

Jégkorong
 Canadian Hockey League
 Central Hockey League (1992–2014) (USA), összeolvadt az ECHL-lel
 Central Hockey League (1963–1984), (USA)
 Champions Hockey League (2008–09): egy teljes szezont élt meg 2008–2009-ben 
 A Colonial Hockey League, mely az International Hockey League (2007–2010) elődje.
 Coloured Hockey League, (1895–1925)